Les Mauvaises Graines est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Mauvaises Graines, épisode 29 de la  saison de la série télévisée Kaamelott ;
 Les Mauvaises Graines, groupe humoristique fondé par Jean-Yves Chalangeas.